

Patronyme
Le patronyme néerlandais Pede indique une provenance : d'un des toponymes éponymes (voir-ci-dessous).

La racine Pede peut aussi être décliné :
avec ou sans article (ou indication de provenance) de, accolé ou pas;
avec l'indication de provenance van (= de), accolée ou pas;
 le son -np- peut se muer en son -mp équivalent;
comme Pe, Pey ou Pé, voire Pée ou même Pie;

Variantes
Pede, Pédé
Pee, van Pee, Pée, Pe, van Pe, , van Pé
De Pee
Van Pey
Vampe, Vampee
Van Pie

Pede

Gilbert Pede, homme politique belge
, homme politique belge

Pé 

 Frank Pé (né en 1956), dessinateur de bande dessinée belge.

Toponyme

Pede
Pede-Sainte-Gertrude (Sint-Gertrudis-Pede), section de Dilbeek;
Pede-Sainte-Anne (Sint-Anna-Pede), section de Dilbeek ; 
Neerpede, quartier ouest d'Anderlecht (Bruxelles) ;
 la Pede ou Neerpedebeek, rivière d'Anderlecht.

Vanpé
Avenue Théo Vanpé, une rue bruxelloise d'Auderghem

Voir aussi 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand